Carlos Coloma ist der Name folgender Personen:

* Carlos Coloma de Saa (1567–1637), spanischer Militärkommandeur, Diplomat, Autor und Übersetzer
 Carlos Coloma Nicolás (* 1981), spanischer Radsportler